HIPS, Host Based Intrusion Prevention System (Sistema di prevenzione delle intrusioni basato sull'Host)
HIPS, High Impact PolyStyrene – Polistirolo Antiurto